A 2012–2013-as magyar női kosárlabda-bajnokság a hetvenhetedik magyar női kosárlabda-bajnokság. Az A csoportban tíz csapat indult el.

Az alapszakaszban öt magyar, öt szlovák és egy horvát csapat a magyar-szlovák közös bajnokságban indult el, a csapatok oda-visszavágó alapon játszottak egymással. A magyar bajnokság alapszakaszában 5 másik csapat vett részt. A bajnokság lebonyolítása a Győr csapatának tragédiája után a következőképpen alakult ki: 4 csapat oda-visszavágó alapú kört játszott egymással, majd a Győrrel kiegészülve az 5 csapat egy kört játszott egymással. Ezután a középszakaszban a 10 magyar csapat az egymás elleni eredményeket továbbvitte, a maradék mérkőzéseket játszották le (csapatonként 5-5 mérkőzést). Az első 8 helyezett play-off rendszerben játszott a bajnoki címért, a bajnoki döntő 3, minden más párharc két győztes mérkőzésig tartott. A 9-10. helyezett csapatok szintén 2 győzelemig tartó párharcot vívtak a kiesés elkerüléséért.

A magyar-szlovák bajnokság alapszakaszának 2-2 legjobb magyar és szlovák csapata négyes döntőben játszott a közös bajnoki címért.

Változás az előző szezonhoz képest

Az Euroleasig-Vasas nem esett ki, és nem jutott fel csapat a másodosztályból. A BSE-FCSM csapata egyesült az MTK csapatával és MTK-Budapest néven szerepelt.

Alapszakasz

Magyar-szlovák bajnokság
1. 	 Good Angels Kosice

2. 	 UNIQA Euroleasing Sopron

3. 	 PEAC-PÉCS
	
4. 	 Novi Zagreb

5. 	 DVTK
	
6. 	 PINKK Pécsi 424
	
7. 	 MBK Ružomberok

8. 	 Piestanske Cajky
	
9. 	 ŠBK Šamorín

10. 	 Spisska Nova Ves
	
11. 	 Ceglédi EKK

NB I/A alapszakasz első kör
1. 	 Atomerőmű KSC Szekszárd

2. 	 ZTE Női Kosárlabda Klub
	
3. 	 MTK-Budapest

4. 	 MKB Euroleasing Vasas

NB I/A alapszakasz második kör
1. 	 HAT AGRO UNI Győr

2. 	 Atomerőmű KSC Szekszárd

3. 	 ZTE Női Kosárlabda Klub

4. 	 MTK-Budapest

5. 	 MKB Euroleasing Vasas

Középszakasz
1. 	 Aluinvent DVTK Miskolc

2. 	 UNIQA Euroleasing Sopron

3. 	 PEAC-PÉCS

4. 	 PINKK Pécsi 424
	
5. 	 HAT AGRO UNI Győr

6. 	 Atomerőmű KSC Szekszárd

7. 	 ZTE Női Kosárlabda Klub

8. 	 MTK-Budapest

9. 	 Ceglédi EKK

10. 	 MKB Euroleasing Vasas

Rájátszás

1–8. helyért

5–8. helyért
HAT-AGRO UNI Győr – MTK-Budapest 2–0

Atomerőmű KSC Szekszárd – ZTE 2–1

5. helyért
HAT-AGRO UNI Győr – Atomerőmű KSC Szekszárd 0–2

7. helyért
ZTE – MTK-Budapest 0–2

9. helyért
Ceglédi EKK – MKB Euroleasing Vasas 2–0

Díjak

Jegyzetek

Források 
Hivatalos MKOSZ oldal

Női kosárlabda-bajnokság évei
Magyarno~ikosarlabdabajnoksag
Magyarno~ikosarlabdabajnoksag